Gminy w USA:
 Flat Creek (ang. Flat Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Flat Creek (ang. Flat Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Flat Creek (ang. Flat Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
 Flat Creek (ang. Flat Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe
 Flat Creek (ang. Flat Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins